DPI son las iniciales de:
 Puntos por pulgada (en inglés dots per inch), una unidad de medida de resoluciones de impresión.
 Deep Packet Inspection, una forma de filtrado de paquetes en redes de ordenadores.
 Dolarización de pasivos internos, la denominación de depósitos y préstamos del sistema bancario de un país en una moneda distinta a la moneda local.
 Documento Personal de Identificación (DPI), documento público, personal e intransferible, para ciudadanos y residentes de la República de Guatemala.
 Derecho privado internacional, según algunos autores de la doctrina, la forma de ver y estudiar el derecho internacional privado tomando como base la metodología sustancialista.